Потреро де Менчака има више значења:

 Потреро де Менчака, Росемберг Менчака (Ламадрид), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Потреро де Менчака, Хаиме Гарсија Санчез (Ламадрид), насеље у савезној држави Коавила у Мексику